Le sigle ASMR peut faire référence à :
 Amélioration du service médical rendu ;
 Autonomous sensory meridian response (« réponse autonome sensorielle culminante »), une perception sensorielle.